Rara steht für:
 Seltene alte Drucke und Schriften, siehe Zimelie
 Rara (Fest), ein haitianisches Fest 
 Rara (Musik), eine haitianische Musikrichtung
 Rara Media Group, ein britisches Internetunternehmen

RaRa steht als Abkürzung für:
 Revolutionaire Anti-Racistische Actie, eine ehemalige niederländische Untergrundorganisation

Siehe auch:
 Opera Rara, britische Gesellschaft